Zwickel steht für:

keilförmige oder ähnliche Flächen und Gegenstände:
 Kugelzweieck, Ausschnitt aus der Oberfläche einer Kugel
 Zwickel (Architektur), dreiseitige Fläche an Bögen und Gewölben
 Zwickel (Großhirn), keilförmiger Teil des Großhirns, der das Sehzentrum enthält
 Zwickel (Textil), keilförmiger Stoff- oder Lederstreifen, der in ein Kleidungsstück eingesetzt wird

Grenzbereiche:
 Zwickel (Geologie), Raum an den Korngrenzen zwischen Kristalliten oder anderen Aggregaten in Gesteinen, der mit anderen Mineralen ausgefüllt sein kann
 Magnetischer Zwickel, eine nicht magnetisch gesättigte Stelle in der Nähe von Materialinhomogenitäten
 Hohlraum zwischen festen (granularen) Partikeln, siehe Haufwerk
 kleines Grundstück zwischen zwei Grundstücken (auch Schikanierzwickel), siehe Sperrgrundstück 

Heraldik:
 Spickel, in der Heraldik das Dreieck
 Pfahldeichsel, in der Heraldik auch der Name des Ψ-förmigen Kreuzes

Sonstiges:
 Zwickel (Adelsgeschlecht), ein steiermärkisch-österreichisches Geschlecht
 Zwickel (Münze), in Süddeutschland und Österreich volkstümlich eine Münze mit der aufgeprägten Einheit „2“
 Zwickel (Schweißnaht), der Kreuzungspunkt zweier Schmelzlinien an Rohren
 Zwickel (Speise), eine deutsch-rumänische Speise aus roter Rübe und Meerrettich
 Zwickelbier (auch Zwickel oder Zwickl), ein ungefiltertes, noch naturtrübes Bier
 Zwicker (auch Zwickel), eine bügellose Brille, die auf der Nase „festgezwickt“ wird

Zwickel ist der Familienname folgender Personen:
 Klaus Zwickel (* 1939), früherer Vorsitzender der IG Metall
 Wolfgang Zwickel (* 1957), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Zweckel
 Zwickl